Natività del Battista (Ghirlandaio)
Natività del Battista (Signorelli)